

Cinema 
 Dictator – film del 2016

Letteratura 
 Dictator – trilogia di libri di Andrea Frediani
 Dictator: L'ombra di Cesare
 Dictator: Il nemico di Cesare
 Dictator: Il trionfo di Cesare
 Dictator – romanzo di Robert Harris

Musica 
 Dictator – singolo dei Centerfold del 1986
 Dictator – album dei Daron Malakian and Scars on Broadway del 2018

Storia 
 Dictator – dittatore nella storia romana

Zoologia 
 Dictator – genere di coleotteri della famiglia Cerambycidae